Семенченко Анатолій Олексійович — харківський політик і журналіст, головний редактор харківської обласної газети «Нова Доба».
 Семенченко Андрій Іванович — український вчений у сфері державного управління і інформаційної політики та безпеки.
 Семенченко Віталій Сергійович — український хокеїст.
 Семенченко Григорій Іванович — хірург-стоматолог, професор Одеського медичного інституту.
 Семенченко Кузьма Олександрович — радянський військовий діяч, генерал-майор танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Семенченко Наталія Віталіївна — публіцист і тележурналіст, автор і ведуча програми «Досвід».
 Семенченко Олег Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенченко Олекса — український та британський журналіст, письменник, поет, перекладач, дослідник творчості Миколи Гоголя.
 Семенченко Олеся Анатоліївна — українська гандболістка, яка виступає воротаркою в Турецькій жіночій гандбольній суперлізі за «Кастамону Блд. ГСК» та збірну України.
 Семенченко Семен Ігорович — псевдонім українського військового, командира батальйону спеціального призначення «Донбас».
 Семенченко Роман Юрійович — Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
 Семенченко Руслан Іванович — радник з консульських питань Посольства України в Республіці Білорусь, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки 

Прізвища на -енко